Гандбольный клуб «Дюнкерк» () — французский профессиональный гандбольный клуб из одноимённого города.

История 
3 сентября 1958 года, в городе Дюнкерк, в местном спортивном многофункциональном центре была открыта секция гандбола, что стало днём рождения одноименного гандбольного клуба, прародителя нынешнего Дюнкерка. В 1968 году клуб сменил название на клуб стал Амикале Лайк Дюнкерк Мало (l' Amicale Laïque Dunkerque Malo) и стал членом Федерации гандбола Франции. В 1983 году Дюнкерк первый раз вышел в высший дивизион. В 1990 году Дюнкерк вылетел в первый дивизион, но клуб добился успеха в кубке Франции дойдя до финала. А в 1991 году Дюнкерк снова вышел в высший дивизион. В 1999 году Дюнкерк заняла по итогам чемпионата Франции 3 место. В 2000 году Дюнкерк дошёл в кубке Франции до финала. В сезоне 2001/02 Дюнкерк повторил успех 1999 года, заняв третье место в чемпионате Франции. В 2010 году, Дюнкерк победил в кубке Франции. В сезоне 2012/13 Дюнкерк занял по итогам чемпионата Франции второе место, выиграл кубок Французской лиги. В сезоне 2013/14 Дюнкерк стал чемпионом Франции.

Титулы 
 Чемпион Франции : 2014 (1 раз)
 Кубок Франции : 2011 (1 раз)
 Кубок чемпионов : 2013 (1 раз)
 Кубок Французской лиги : 2013 (1 раз)

Прочие 
 Кубок Белгазпромбанка: 2011

Сезоны 
Список сезонов клуба Дюнкерк в LNH Division 1 с 2000 года.

Команда 
Состав команды:

Известные игроки 
  Гийом Жоли
  Винсент Жэрар
  Арно Сиффер
  Юлиан Эмоне
  Бенжамин Афгу
  Баптист Бютто
  Драган Младенович
  Олег Грамс

Ссылки 
 сайт клуба Дюнкерк
 Дюнкерк на сайте LNH Division 1
 клуба Дюнкерк
 Гандбола Франции

Гандбольные клубы Франции